Пищальникова — фамилия; женская форма фамилии Пищальников. Известные носители:
 Пищальникова, Вера Анатольевна (род. 1950) — доктор филологических и юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук высшей школы. 
 Пищальникова, Дарья Витальевна (род. 1985) — российская метательница диска.

См. также 
 Пищальники (значения)
 Пищальниково